Il doppio del torneo di tennis Monte Carlo Masters 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Leander Paes e Nenad Zimonjić che hanno battuto in finale Bob Bryan e Mike Bryan per walkover.

Teste di serie 

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti di finale)
 Jonas Björkman /  Maks Mirny (secondo turno)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (semifinali)

 Leander Paes /  Nenad Zimonjić (campioni)
 Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (semifinali)
 Cyril Suk /  Pavel Vízner (secondo turno)
 Simon Aspelin /  Todd Perry (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Masters 2005